

Бжузе () — село в гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжузе () — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства